Grzegorz Tomicki (ur. 1965) – poeta
 Jan Tomicki (ujednoznacznienie)
Marian Tomicki (1896-1946)  – podpułkownik 
 Piotr Tomicki (1464-1535) – biskup, sekretarz królewski
 Stefan Tomicki (1915-1943) – pilot